Rampage (canção), gravada pelo EPMD
Rampage (jogo eletrônico) - de 1986
Rampage (filme de 1963), com Robert Mitchum e Elsa Martinelli
Rampage (filme de 2009), com Michael Paré
 Rampage: Capital Punishment e Rampage: President Down, sequências do filme de 2009
Rampage (filme de 2018), com Dwayne Johnson e inspirado no jogo
 Quinton Jackson, lutador apelidado de Rampage

Desambiguação